Kildebrønde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kildebrønde (Greve Kommune) – landsby i Kildebrønde Sogn
 Kildebrønde (Kalundborg Kommune) – bebyggelse i Finderup Sogn (Kalundborg Kommune)
 Hundige-Kildebrønde Sogn – sogn i Greve Kommune
 Kildebrønde Kirke – kirke i Kildebrønde Sogn